Kolariwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) war ein Ortsname in der Ukraine:

 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Mykolajiw, Rajon Mykolajiw, siehe Karawelowe
 ehemaliger Name eines Dorfes in der Oblast Saporischschja, Rajon Prymorsk, siehe Sofijiwka (Berdjansk)

Er leitet sich vom bulgarischen Politiker Wassil Kolarow ab.